Leschno steht für:

 Leschno (Weliki Nowgorod), Stadtteil von Weliki Nowgorod, Oblast Nowgorod, Russland
 Leschno, Försterei im Kreis Allenstein, Ostpreußen, 1938 bis 1939: Klein Leschno, 1939 bis 1945: Leschnau, seit 1945: Leszno Małe, Gmina Barczewo, Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Leschno, historischer Name von Löschna, Bezirk Wallachisch Meseritsch, Mähren, seit 1945: Lešná, Gemeinde im Okres Vsetín, Zlínský kraj, Tschechoslowakei bzw. Tschechien

Siehe auch:
 Groß Leschno